Slovo Arcanum může znamenat:
 Arcanum (encyklika) – encyklika papeže Lva XIII. z roku 1880 o křesťanském manželství
 Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura – PC hra z roku 2001
 Arcanum (cestovní kancelář) – islandská cestovní kancelář